O Campeonato Peruano de Futebol de 1947 foi a 31º edição da divisão principal do campeonato Nacional de Futebol no Peru. O campeão foi o Atlético Chalaco que conquistou seu 2º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 

Campeonato Peruano de Futebol
1947 no futebol